polo – bluzka, koszulka
 disco polo – rodzaj muzyki
 Polo TV – polska stacja telewizyjna o charakterze muzycznym
 Marco Polo – kupiec i podróżnik
 polo (sport) – gra w konną odmianę hokeja
 VCE – Marco Polo – port lotniczy w Wenecji we Włoszech
 Volkswagen Polo – samochód osobowy
 Polomarket – sieć polskich sklepów spożywczo-przemysłowych

Miejscowości w USA:
 Polo – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Polo – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Caldwell
Gminy w USA:
 Polo (ang. Polo Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll